Stravaganza (extraordinaire, excentricité, extravagance, en italien) peut désigner :

Littérature  
 Stravaganza, une série de romans anglais, de Mary Hoffman.

Musique classique 
 La stravaganza, série de 12 concertos baroques pour violon de 1716, d'Antonio Vivaldi
 Ensemble Stravaganza, ensemble musical spécialisé dans l'interprétation de la musique baroque sur instruments anciens.